Алессандро Ламбрускини — итальянский бегун, который специализировался в беге с препятствиями. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года в беге на 3000 метров с препятствиями. Бронзовый призёр чемпионата мира 1993 года. Победитель Средиземноморских игр 1987 года. Чемпион Европы 1994 года. На чемпионате Европы 1998 года занял 2-е место. Бронзовый призёр чемпионата Европы 1990 года. Занял 8-е место на чемпионате мира в помещении в беге на 1500 метров.

Принимал участие на Олимпийских играх 1988 года, на которых занял 4-е место. На Олимпиаде 1992 года также занял 4-е место.

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции Италии
Стипльчезисты Италии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике